Mulheres em Pixinguinha é um trio musical brasileiro formado por Neti Szpilman, Daniela Spielmann e Sheila Zagury, em homenagem ao compositor e instrumentista carioca Pixinguinha.

O trio lançou em 1999, o CD Mulheres em Pixinguinha, pela CPC Umes.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Bandas do Brasil
Bandas de música popular brasileira
Grupos musicais